Observator se poate referi la:

 Observator, cel care realizează actul observării, fără a interveni în decursul procesului.
 Observator astronomic, 
 Efect de observator
 Observator (știri), programul de știri al Antenei 1.

Publicații 
 Observator cultural
 Observator Economic
 Observator Arădean
 Observator de Bacău
 Observator de Constanța
 Observator (ziar), prima publicație particulară din România de după comunism, înființată în ianuarie 1990

Vezi și

Legături externe 

 

Nume proprii